La Fête sauvage — саундтрек греческого композитора Вангелиса, написанный специально для документального фильма «Дикий праздник» французского режиссёра Фредерика Россифа.

Об альбоме 
В первой части альбома представлена смесь электронной музыки, ударных инструментов, звуков животных, племенного пения. Вторая часть переходит на более знакомую стезю Вангелиса, с пышными электронными саундскейпами и мягкими мелодиями. Пение и ударные были исполнены рядом специально приглашённых музыкантов, которые записывались в студии Вангелиса. Документальный фильм содержит намного больше музыки, чем доступно на альбоме.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Саундтреки Вангелиса
Альбомы Polydor Records